

Astronomia
 1878 Hughes – asteroide della fascia principale

Aziende 
 Hughes Aircraft Company – ex azienda aerospaziale e di difesa statunitense fondata da Howard Hughes, ed acquisita da General Motors nel 1985
 Hughes Electronics – creata da una fusione di General Motors 
 Hughes Communications – fornitore di servizi di telecomunicazione satellitare 
 Hughes Helicopters – produttore di elicotteri militari e civili dagli anni '50 e '80, all'inizio parte di Hughes Aircraft
 Hughes Network Systems – filiale di Hughes Communications
 Hughes Software Systems – con sede a Nuova Delhi, India, acquisita da Flextronics nel 2004
 Hughes Supply – azienda edile acquisita da Home Depot nel 2006
 Hughes Systique Corporation – fornitore di servizi R&D software statunitense 
 Hughes Television Network – rete televisiva statunitense non più attiva
 Hughes Tool Company – acquisita da Howard Hughes, Sr., successivamente di proprietà del figlio Howard Hughes

Geografia
 Argentina
 Hughes – comune del dipartimento di General López
 Australia
 Hughes – quartiere di Woden Valley, Canberra
 Stati Uniti d'America
 Hughes – città della Census Area di Yukon-Koyukuk, Alaska
 Hughes – città della contea di St. Francis, Arkansas
 Hughes – città della contea di Bayfield, Wisconsin
 Hughes – fiume della Virginia

Persone